Усман I ибн Абд аль-Хакк (ум. 1240) — второй маринидский султан Марокко.

Биография 
Дата рождения Усмана неизвестна. Он сменил своего отца Абд аль-Хакка I на троне Марокко в 1217 году. 

Так как его отец был убит в битве с Альмохадами, Усман, желая возмездия, продолжил кампанию против Альмохадов и увеличил мощь династии Маринидов.

В 1240 году Усман I был убит одним из своих христианских рабов (или рабыней). Его преемником стал брат Мухаммад I.

Ссылки 
 Charles-André Julien, Histoire de l'Afrique du Nord, des origines à 1830, édition originale 1931, réédition Payot, Paris, 1994
 Clifford Edmund Bosworth. The New Islamic Dynasties. Columbia University Press, 1996 pg. 41

Мариниды
Правители Африки XIII века
Погибшие в войнах и вооружённых конфликтах